

Ред-Гілл — місто, штат Пенсільванія
 Ред-Гілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна